Niemcy:
 Bucha – część gminy (Ortsteil) Knau w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Bucha – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby:
 Karin Bucha – niemiecka pisarka
 Karl Bucha – niemiecki śpiewak operowy